

Бялунь — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Бялунь — село в гміні Стара Домброва Старгардського повіту Західнопоморського воєводства